SMS V 1 war eine Bezeichnung für zwei Torpedoboote der Kaiserlichen Marine:

 SMS V 1 (1884), ein Torpedoboot I. Klasse
 SMS V 1 (1911)